Листоколо́сник бамбу́ковый () — вид цветковых растений семейства .

Распространение и экология 
Естественный ареал вида охватывает юг Китая.

Хорошо растет по не заболоченным берегам рек и ручьев, где образует сплошные заросли. К освещению данный вид малотребователен и может расти под негустым пологом высоких деревьев. Любит тепло и влагу. Зимой он выдерживает морозы до −12, −18°.

Один из самых быстрорастущих видов бамбука. Для бамбуковых характерна большая скорость роста, рекордная скорость зафиксирована именно у этого вида(Phyllostachys bambusoides), за сутки выросшего на 120 см.

Ботаническое описание 
Стебли высотой от 6 до 21 м, диаметром 8-15 см. Молодые — ярко-зеленые с голубоватым налетом, зрелые — слегка желтоватые. Стебли отрастают из пазушных почек ползучих корневищ. Процесс одревеснения тканей стебля продолжается 3-4 года, после живут ещё 5-10 лет, потом они теряют листья и засыхают.

Листья продолговато-ланцетные, длиной 8-17 см и 1,2-3,2 см шириной, на коротких черешках.

Обоеполые цветки соединены в метельчатые соцветия. Цветёт несколько лет по достижении 50-60 летнего возраста.

Широко выращивается во многих субтропических и тропических районах Азии, Африки, Европы, Америки.

Культурное значение 
Листоколосник бамбуковый является символом буи, одного из 56 народов Китая. Этот народ использовал листоколосник бамбуковый во многих обрядах, связанных со значительными событиями в жизни человека, в частности, в похоронных и свадебных обрядах. Он также имел большое значение в религиозных обрядах народа буи: из него изготавливался тотемный столб с изображениями двух драконов, около которого размещали волшебного быка и обращались к духам-покровителям с различными просьбами.

Синонимика 
Список составлен на основе данных The Plant List (TPL):

Примечания

Ссылки 
 
 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/2958/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A]

Злаки
Флора Дальнего Востока